

Wydarzenia 

 Azja
 chińska dynastia Han po dwóch latach walk opanowała korytarz Gansu

Urodzili się 
 Marek Licyniusz Krassus, wódz rzymski, członek I triumwiratu (zm. 53 p.n.e.).

Zmarli 
 Artawazdes I, król Armenii z dynastii Artaksydów
 Kleopatra II, władczyni Egiptu z dynastii Ptolemeuszy (ur. 184 p.n.e.)